Открытый чемпионат Нью-Йорка по теннису 2018 — 1-й розыгрыш и 16-й (если считать от турнира в Лонг-Айленде, который последний раз был проведён в 2004 году) ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Нью-Йорке, США на закрытых жестких кортах — хард, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250. Мероприятие проходило в мемориальном Колизее ветеранов Нассау в Юниондейле.

В 2018 году турнир прошёл с 12 по 18 февраля.

Общая информация 
Турнир заменил в календаре соревнования в Мемфисе. Первым номером посева на турнире стал Кевин Андерсон (№ 11 в мире на от момент). Южноафриканец на правах фаворита смог подтвердить свой статус и выиграл титул. В финале он обыграл второго номера посева Сэма Куэрри. В основном розыгрыше приняли участие два представителя России: Евгений Донской и Михаил Южный. Оба теннисиста проиграли свои матчи на стадии второго раунда.

В парных соревнованиях главный приз смогли выиграть вторые номера посева Максим Мирный и Филипп Освальд, которые в финале обыграли Уэсли Колхофа и Артёма Ситака.

Рейтинговые очки 
Распределение зачётных очков в рейтинг

Призовой фонд 
Призовой фонд турнира 748 450 $ США.

Посев 
В турнире участвовали 28 игроков в одиночном разряде (4 игрока начинают со второго круга) и 32 игрока (16 пар) в парном разряде.

 Рейтинг учтён на 5 февраля 2018 года.

Теннисисты, приглашенные на турнир в одиночном разряде (WC):
  Себастьян Корда
  Ноа Рубин
  Маккензи Макдональд
Теннисисты, победившие в квалификации турнира (Q):
  Бьорн Фратанджело
  Эрнесто Эскобедо
  Блаж Кавчич
  Адриан Менендес-Масейрас
  Стефано Травалья

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кевин Андерсон обыграл  Сэма Куэрри со счётом 4-6, 6-3, 7-6(1).
 Андерсон выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Куэрри сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| team-width=180
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Кевин Андерсон
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02=2
| RD1-team02= Сэм Куэрри
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=61

}}

 Парный турнир 
  Максим Мирный /  Филипп Освальд''' обыграли  Уэсли Колхофа /  Артёма Ситака со счётом 6-4, 4-6, [10-6].
 Мирный выиграл 1-й парный титул в сезоне и 51-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Освальд выиграл 1-й парный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Нью-Йорка по теннису
 Мировой тур ATP 2018
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Нью-Йорк
Теннис
Февраль 2018 года
Открытый чемпионат Нью-Йорка по теннису
2018 год в Нью-Йорке